Turnertown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Turnertown (Kentucky)
 Turnertown (Texas)
 Turnertown (West Virginia)